Výraz brána Krkonoš či brána do Krkonoš se používá jako označení několik měst Krkonošského podhůří, Krkonoš a Broumovské vrchoviny:

 Jilemnice
 Semily
 Svoboda nad Úpou
 Trutnov – zvané též brána východních Krkonoš
 Vrchlabí
 Žacléř – zvané též brána do východních Krkonoš

Reference